Pässinkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pässinkari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Pässinkari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar